Imbert est un prénom devenu patronyme.

Prénom 
 Liste des personnalités de ce prénom, liste automatique des articles commençant par Imbert

Patronyme 

Imbert serait au  des noms de famille en France.

 Barthélemy Imbert (1747-1790), écrivain français ;
 Claude Imbert (1933-), philosophe française ;
 Claude Imbert (1929-2016), journaliste français ;
 Agamemnon Imbert (1835-1914), homme politique français ;
 Claudia Imbert (1971-), photographe française ;
 Clément Imbert (1988-), joueur de rugby à XV français ;
 Christian Imbert (1937-1998), physicien et directeur général de SupOptique ;
 Dany Imbert (1952-2016), footballeur mauricien des années 1970 ;
 Denis Imbert, réalisateur français ;
 Diego Imbert (1966-), musicien de jazz français ;
 Edgard Imbert (1873-1915), militaire et photographe français ;
 Esther Imbert (1570-vers 1593), maîtresse d'Henri IV ;
 Eugène Imbert (1821-1898), poète, chansonnier, goguettier et historiographe des goguettes et de la chanson ;
 Françoise Imbert (1947-), femme politique française, députée ;
 Frédéric Imbert (1963-), universitaire français ;
 Gaspard Imbert (), sculpteur ;
 Georges Imbert (1884-1950), ingénieur chimiste français ;
 Guillaume Imbert (1744-1803), homme de lettres français ;
 Henri-François Imbert (1967-), réalisateur, scénariste et écrivain français ;
 Hugues Imbert (1822-1882), historien et homme politique des Deux-Sèvres ;
 Jacky Imbert (1929-2019), mafieux marseillais ;
 Jacques Imbert-Colomès (1729-1808), échevin de Lyon (1788-1789), député royaliste ;
Jean-Isaïe Imbert  (1724-1779), échevin de Lyon (1778-1779), frère aîné de Jacques Imbert-Colomès
 Jean Imbert (1919-1999), enseignant et juriste français ;
 Jean Imbert (1981-), cuisinier français ;
 Jean-Chrisostôme Imbert (1779-1855), président intérimaire d'Haïti ;
 Jean-Paul Imbert (1942-), organiste français ;
 Joseph-Gabriel Imbert (1666-1749), peintre français ;
 Joseph Imbert (1903-1945), médecin français, maire d'Arles, mort en déportation ;
 Joseph Imbert (1719-1794), prêtre jésuite, bienheureux ;
 Jules Imbert (1877-1964), militaire et photographe français ;
 Laurent Imbert (1796-1839), évêque français tué en Corée, saint ;
 Mathias Imbert, contrebassiste et chanteur français ;
 Michel Imbert (biologiste) (1935-)
 Michel Imbert (1961-), écrivain français ;
 Olivier Imbert (1960-), pilote français de char à voile ;
 Paul Imbert (), marin explorateur français ;
 Patrick Imbert (1948-), professeur d'université ;
 Patrick Imbert, animateur et réalisateur français ;
 Raphaël Imbert (1974-), saxophoniste de jazz, chef d'orchestre, compositeur, et professeur de musique.

Entreprise 
 Marrons Imbert, entreprise alimentaire

Variantes du nom 
Imbert a notamment les variantes suivantes :
 , Umbert, Umberto, Imberti, Imberty.

Notes et références